Lista di città della Birmania:

Città principali per popolazione

Voci correlate
Suddivisioni amministrative della Birmania

Altri progetti

 
Birmania